Бузи () — река в Юго-Восточной Африке. Исток расположен на востоке Зимбабве и продолжается на восток в Мозамбике, через провинции Маника и Софала. Впадает в Мозамбикский пролив к западу от Бейра, образуя здесь эстуарий. Её длина составляет около 250-и километров, а отток в устье составляет 79 м³/с.

Данная река, как и многие другие реки в юго-центральной части Африки, имеет высокие сезонные колебания: переполняется в сезон дождей и крайне маловодна в сухой сезон. Подъём воды вследствие дождей может достигать 7-и м.

Является основным местонахождением нефтегазоносные отложений сенона-палеоцена — 0,4 млрд м³.

Примечания 

Реки, впадающие в Мозамбикский пролив
Реки Зимбабве
Реки Мозамбика